John Abercrombie ist der Name folgender Personen:

* John Abercrombie (Gärtner) (1726–1806), schottischer Gärtner und Hochschullehrer
 John Abercrombie (General) (1772–1817), britischer General
 John Abercrombie (Philosoph) (1780–1844), schottischer Arzt und Philosoph 
 John Abercrombie (Cricketspieler) (1817–1892), englischer Cricketspieler
 John Abercrombie (Musiker) (1944–2017), US-amerikanischer Gitarrist
 John Joseph Abercrombie (1798/1802–1877), US-amerikanischer Brigadegeneral
 John William Abercrombie (1866–1940), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Politiker